

Personnes 

 Dante Troisi (1920-1989), magistrat et écrivain italien
 Lino Troisi (1932-1998), acteur italien
 Massimo Troisi (1953-1994), réalisateur italien
 Licia Troisi (1980-), astronome et écrivaine italienne
 James Troisi (1988-), footballeur australien

Patronyme italien